KPW beschreibt:

 Code für Nordkoreanischer Won, Währung Nordkoreas
 kardiopulmonale Wiederbelebung (Herz-Lungen-Wiederbelebung)
 Kopfplatzwunde, siehe Platzwunde
 Maschinengewehr Wladimirow KPW

KPW